Серогла́зка — бывшее село в пригороде Петропавловска-Камчатского (Камчатский край, Россия). В настоящее время — микрорайон (некоторые источники относят ещё и к посёлкам).

История 
Село основано в 1853 году казаками, переселёнными из села Гижига нынешней Магаданской области. Название дано по расположению у одноимённой бухты.

География 
Расположено на берегу одноимённой бухты. Ближайший аэропорт — Елизово. Расстояние до него — 16 км.

Ссылки 
 Бухта Сероглазка — в память о сероглазой медсестре

Примечания 

Населённые пункты, вошедшие в состав Петропавловска-Камчатского